Świślina – rzeka, dopływ Kamiennej
 Świślina – miejscowość w województwie świętokrzyskim